Ophlitaspongia är ett släkte av svampdjur. Ophlitaspongia ingår i familjen Microcionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Ophlitaspongia